Нильский — русская и украинская фамилия, относится к распространенному типу украинских фамилий и образована от мужского имени Нил.

Известные носители:

 Нильский, Александр Александрович (1840—1899) — русский актёр.
 Нильский, Иван Фёдорович (1831—1894) — русский учёный, доктор богословия, выпускник и преподаватель СПбПДА.

Топоним 
 Нильский — посёлок, Катав-Ивановский район, Челябинская область, Россия